Alfons De Nolf (1910 - 1991), Belgisch volksvertegenwoordiger, senator en landbouwkundige
 Joseph De Nolf (1890 - 1979), Belgisch politicus
 Rik De Nolf (1949), Belgisch ondernemer
 Willy De Nolf (1917 - 1981), Belgisch ondernemer

Zie ook 
 Nolf (doorverwijspagina)